En la popular serie de dibujos animados Futurama, los Omicronianos son los habitantes del sistema solar Ómicron Persei, tienen un carácter agresivo y han amenazado varias veces con destruir la tierra.

Características 

La raza omicroniana, que posee la receta para conseguir la inmortalidad, es gobernada por el emperador Lrrr y su esposa Ndnd, la capital de su sistema solar es el planeta Ómicron Persei 8, situado a 1000 años luz de la tierra. Cuando nacen se crían en el planeta Ómicron Persei i8 en agujeros en el suelo siendo vigilados por satélites niñera, cuando crecen se comen a las madres.

Apariciones en la serie de ficción 
 Cuando los extraterrestres atacan
Debido a que Fry en el año 1999 interrumpe accidentalmente la emisión de la serie abogada soltera (Clara parodia de la serie Ally McBeal) que 1000 años después y a una distancia de 1000 años luz impide ver el final del capítulo a los emperadores omicronianos que, furiosos, amenazan con elevar la temperatura del planeta un millón de grados diarios durante cinco días si no se les hace saber el final de la serie.
Zapp Brannigan, la persona elegida para combatirlos fracasa al usar su conocida técnica de bombardeo por saturación y logran calmar los ánimos de los Omicronianos creando un final casero de la serie.

 Un Problema Poppler
La tripulación de la nave de Planet Express se detiene a comer en el planeta omicrom persei i8 en busca de algún restaurante pero en vez de eso encuentran, en agujeros en el suelo, algo parecido a cangrejos o gambas fritas que resultan ser sabrosos, así que después de hartarse de comerlos, llenan la nave con ellos y regresan a la
Tierra donde intentan venderlos a dollar la docena bajo el nombre de Popplers. El dueño de la popular compañía de comida rápida Fishy Joe's se los compra y gracias a la adicción que generan se logran vender 3.8 x 10 elevado a la décima unidades.

Todo da un giro inexperado al descubrirse que estos popplers, son en realidad las crías de los omicronianos, cuyos líderes exigen justicia comiéndose un ser humano por cada poppler. Como no hay tal cantidad de seres humanos en el planeta cambian la exigencia y sólo desean comerse a la primera persona que comió popplers, Leela. En el acto, dentro de un abarrotado estadio y emitido en directo por la televisión, Zapp Brannigan suplanta a Leela por un orangután maquillado pero un hippie descubre el engaño para salvar al animal y termina siendo el único devorado por Lrrr.

 Antología del interés II
Fry pregunta a la máquina ¿Y si? que inventó el profesor qué sucedería si la vida se pareciese a un videojuego por lo que la máquina simula que los omicronianos, ahora llamados nintendianos, invaden la Tierra viajando desde su planeta nintendo 64 bajando en las naves del mítico Space invaders.

 Amor y naves espaciales
La tripulación de Planet Express realiza una entrega de veinte millones de corazones fabricados por romanticorp a petición del gobierno de la Tierra para entregarlos en señal de paz a los omicronianos.

 Frydisiaco
Fry es abducido en medio de la noche mientras acampa con el resto de la tripulación de Planet Express, cuando regresa al campamento y descubre que le falta la nariz investiga para averiguar que su nariz, llamada cuerno humano, está considerado un fuerte afrodisiaco en otras culturas y que Lrrr, emperador de los Omicronianos, la había comprado para resolver sus problemas matrimoniales.

 Fry y la fábrica de Slurm
En el subtítulo, habitual de cada capítulo de Futurama, aparece "emitido en directo desde omnicrom persei 8".

 Hacia la verde inmensidad
Lrrr aparece como participante un el torneo de poker donde sale arruinado por Fry.

Véase también 
 Futurama
 Niblonianos

Referencias 

Futurama
Planetas y Futuros Acotentecimientos de Futurama